Die Brigitte Bardot ist ein nach der französischen Schauspielerin Brigitte Bardot benannter Trimaran der Sea Shepherd Conservation Society.

Schiff 
Der Trimaran trug den Namen Gojira (nach dem bekannten japanischen Filmmonster, das im Westen als Godzilla bekannt ist) und Ocean 7 Adventurer und ist 35 Meter lang. Er wurde von Nigel Irens konstruiert und wird von zwei Dieselmotoren angetrieben. Der stabilisierte Einrumpf-Trimaran ist bis zu 24 Knoten schnell.

Geschichte 
Als Expeditionsschiff schaffte der Trimaran bei seinem Vorbesitzer 1998 eine Erdumrundung in 74 Tagen und brach damit den bis dahin existierenden Rekord von 84 Tagen aus den 1960er Jahren, der von der USS Triton, einem US-amerikanischen Atom-U-Boot, aufgestellt wurde. Das Schiff wurde bis zum Einsatz von Sea Shepherd als Charterschiff vor Südafrika eingesetzt. 

Im Jahr 2008 bekam das Schiff einen Anstrich, entworfen von Rat Race Media Adventure. Es war „Hauptdarsteller“ in einer TV-Serie des südafrikanischen kykNET-TV-Kanals, X Aqua. Die Serie startete im Oktober 2008 und lief bis Januar 2009.

Im Mai 2011 wurde die Sea Shepherd Conservation Society von den Rechteinhabern von Gojira/Godzilla Franchise, das japanische Filmstudio Tōhō, über die nicht autorisierte Nutzung der Marke „Godzilla“ informiert. Die Gesellschaft änderte daraufhin den Namen des Schiffes in Brigitte Bardot zu Ehren der gleichnamigen französischen Schauspielerin. Sea Shepherd Deutschland distanzierte sich 2012 „unmissverständlich von jeglichen rassistischen und rechtspopulistischen Aktivitäten der Person Brigitte Bardot.“

Missionen für die Sea Shepherd Conservation Society 
Bei einer Verfolgung des japanischen Walfangschiffes Nisshin Maru Ende 2011 wurde die Brigitte Bardot 2.300 km südwestlich von Australien von einer Riesenwelle erfasst und beschädigt. Die Steve Irwin aus der Verfolgerflotte eilte zu Hilfe und begleitete das Schiff in den Hafen von Fremantle. Die Brigitte Bardot war unter anderem in der Dokumentations-Serie Whale Wars zu sehen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mehrrumpfboot
Schiff (Australien)
Schiff (Südafrika)
Einzelschiff
Motorschiff
Sea Shepherd
VT Group